Список дипломатичних представництв в Росії. У столиці Російської Федерації розташовуються посольства 143 міжнародно визнаних держав, а також частково визнаних держав Абхазія і Південна Осетія. 144 з 145 дипломатичних представництв є посольствами та Апостольська нунціатура.

Дипломатичні місії в Росії

Посольства в Москві

Консульства в Санкт-Петербурзі

Консульства в Росії

Див. також

Примітки

Посилання 
 Міністерство іноземних справ Росії

Міжнародні відносини Росії